Göhlert ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Göhlert (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Gabriele Göhlert (1896–1978), verheiratet Gabriele Bitterlich, österreichische Neuoffenbarerin 
 Tim Göhlert (* 1984), deutscher Fußballspieler